Thumper peut désigner : 
 Un serveur de stockage de Sun Microsystems, le Sun Fire X4500.
 Un lance-grenades de l'Armée américaine, le M79.
 Thumper, un groupe américain de ska.
 Thumper, un jeu vidéo indépendant de rythme sorti en 2016.

Notes et références